Don Dixon peut désigner :
  (1951-), artiste ;
 Don Dixon (1950-), musicien ;
  (1937-), ancien footballeur australien ;
  (1929-), ministre du travail (1979-1997).

Fiction 
 Don Dixon and the Hidden Empire, comic strip américain de Bob Moore et Carl Pfeufer